Il meraviglioso mago di Oz (The Wonderful Wizard of Oz) – romanzo per ragazzi di L. Frank Baum
 Il mago di Oz (The Wonderful Wizard of Oz) – film diretto da Otis Turner (1910)
 Il meraviglioso mago di Oz (The Wonderful Wizard of Oz) – fumetto pubblicato dalla Marvel Comics nel 2009

Pagine correlate
The Wizard of Oz
Il mago di Oz (disambigua)